John Mahoney ist der Name folgender Personen:

* John Mahoney (1940–2018), US-amerikanischer Schauspieler

 John Daniel Mahoney (1931–1996), US-amerikanischer Richter
 John F. Mahoney (John Friend Mahoney; 1889–1957), US-amerikanischer Mediziner

Siehe auch:
 John O’Mahony